Андрій Квятковський
 Квятковський Андрій Васильович (1994) — український борець вільного стилю, учасник Олімпійських ігор.
 Квятковський Андрій Сафронович (1957—2018) — український журналіст, краєзнавець, громадський діяч і вікіпедист.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок